Netherdale bezeichnet:

 Netherdale, ein Fußball- und Rugbystadion im schottischen Galashiels
 Netherdale (Scottish Borders), einen Stadtteil von Galashiels
 Netherdale (Queensland), eine australische Ortschaft